B 67 bezeichnet:
Bundesstraße 67 in Deutschland
Grazer Straße in Österreich

B67